Флавий Цецина Деций Максим Василий Юниор () — римский политик. Василий был первым консулом, назначенным в правление Одоакра (480), после чего занимал должность преторианского префекта Италии. Он наиболее известен тем, что председательствовал на папских выборах Феликса III.

Биография 
Член рода Цецин, Василий был сыном Цецины Деция Василия, консула 463 года. Он имел четырёх сыновей, все из которых стали консулами: Альбин в 493 (вероятно, первый консул, назначенный Теодорихом Великим), Авиен в 501, Феодор в 505, и Инпортун в 509. Василий был первым западным консулом после Руфия Постумия Феста за восемь лет до этого.

Как первоприсутствующий в римском сенате, главный советник короля Одоакра и патрон партии зелёных, Василий был одним из самых влиятельных людей в постимперском Риме. В результате он сыграл главную роль в событиях 483 года, будучи облечённым папой Симплицием правом вето на выборы его преемника. Когда Симплиций находился на смертном одре, Василий созвал в имперском мавзолее собрание римского сената, местного духовенства и ведущих епископов, которое избрало нового папу, Феликса. На том же совете был обнародован закон, запрещающий отчуждение церковной собственности будущим папам.

Материалы римского синода 501 года указывают на то, что к тому времени он уже был мёртв, согласно Кассиодору смерть Василия произошла до того, как его сыновья достигли совершеннолетия, вследствие чего их мать отвечала за ведение домашнего хозяйства.

Примечания

Литература 
 

Римские консулы V века